

Competizioni in Romania 
Divizia B, secondo livello del campionato di calcio, dal 2006 denominato Liga II
Divizia B, secondo livello del campionato di pallacanestro maschile
Divizia B, secondo livello del campionato di pallacanestro femminile

Competizioni in Moldavia 
Divizia B, terzo livello del campionato di calcio